Округ Дейвис () располагается в штате Юта, США. Официально образован в 1852 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 306 479 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 642,062 км2, из которых 774,411 км2 суша и 867,651 км2 или 52,900 % это водоемы.

Население 

По данным переписи населения 2010 года в округе проживает 306 479 жителей в составе 93 545 домашних хозяйств и 76 205 семей. Плотность населения составляет 388,44 человек на км2. На территории округа насчитывается 97 570 жилых строений, при плотности застройки около 123,66-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 90,04 %, афроамериканцы — 1,21 %, коренные американцы (индейцы) — 0,46 %, азиаты — 1,77 %, гавайцы — 0,59 %, представители других рас — 3,24 %, представители двух или более рас — 2,69 %. Испаноязычные составляли 8,42 % населения независимо от расы.

В составе 45,10 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 67,99 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 9,59 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 18,54 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 15,23 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 5,27 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 3,24 человека, и средний размер семьи 3,63 человека.

Возрастной состав округа: 37,23 % моложе 18 лет, 6,56 % от 18 до 24, 28,13 % от 25 до 44, 19,92 % от 45 до 64 и 19,92 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 29.2 лет. На каждые 100 женщин приходится 100,85 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 97,09 мужчин.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт правительства округа Дейвис, штат Юта 
 Национальная ассоциация округов США 
 Official website 
 
 Aerial photo of Davis County

Округа Юты